Strathcarron bezeichnet:

 Strathcarron Sports Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Strathcarron (Schottland), Ort in Schottland